Victoria megye (Argentína)
Victoria megye (Texas)
Victoria megye (Új-Brunswick)